Un Anglais sous les tropiques peut désigner :
 Un Anglais sous les tropiques, roman de William Boyd publié en 1981
 Un Anglais sous les tropiques (A Good Man in Africa), film réalisé par Bruce Beresford en 1994, d'après le roman de William Boyd.